Tunuaraq bezeichnet:
 Tunuaraq (Bucht), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tunuaraq (Sund), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland